El Collet de les Llebres és una collada situada a 935,6 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat al nord-est del nucli urbà de l'Estany, en el Serrat dels Lliris. És a llevant dels Restobles del Boledar, al nord-est de la capçalera del torrent del Boledar, al nord-nord-oest del Puig de la Caritat.

Enllaços externs 
 El Collet de Malloles en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Llebres